Суперкубок Сан-Марино з футболу 2022 — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 серпня 2022 року між чемпіоном Сан-Марино «Ла Фіоріта» і володарем кубка Сан-Марино «Тре Фйорі».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на сайті Федерації футболу Сан-Марино

2022
Сан-Марино
Серпень 2022
2022 у спорті Сан-Марино